Серге́й Влади́мирович Корми́лицын (род. 1975, Ленинград, СССР) — российский журналист, историк-германист, автор научных и научно-популярных книг. Кандидат исторических наук.

Биография 
Родился и вырос в Ленинграде.

В 1996 году окончил исторический факультет (факультет социальных наук) РГПУ имени А. И. Герцена, защитив дипломную работу «Гитлер-югенд: политизация немецкого подростка». Его учителями были профессора Ю. В. Егоров, В. К. Фураев, В. И. Старцев, О. Ю. Пленков, А. Л. Вассоевич.

Преподавательская и научная деятельность 
С 1993 по 2001-й год работал в школе: учителем истории (гимназия № 544, 1993—1996), учителем истории на немецком языке (Международная школа Герценовского Университета, Ассоциация частных школ профессора Батожок Н. И., 1996—2001).

В 1997 году поступил на аспирантуру кафедры всеобщей истории факультета социальных наук РГПУ имени А. И. Герцена и осенью 2000 года защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Молодёжная политика Третьего Рейха, 1933—1941 гг.».

Материалы диссертации легли в основу изданной в 2004 году монографии «Третий Рейх. Гитлер-югенд».

В ходе обучения на аспирантуре и подготовки кандидатской диссертации редактировал и издавал созданный им и выходивший под эгидой кафедры межвузовский журнал научных публикаций «Вестник всеобщей истории» (1997—2000 гг.)

С сентября 1997 по июнь 2002 гг. преподавал на кафедре всеобщей истории факультета социальных наук РГПУ имени А. И. Герцена, с сентября 1999 по июнь 2002 гг. — в Балтийском институте иностранных языков и международного сотрудничества (БИИЯМС), в 2009—2010 гг. на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета СПбГУ.

Докторант кафедры новой и новейшей истории исторического факультета СПбГУ.

Журналистская деятельность 
Работу в качестве журналиста начал осенью 1999 года. Сотрудничал в качестве внештатного журналиста с рядом изданий Санкт-Петербурга и Ленинградской области: ведущей областной газетой «Вести», газетами «Новости Петербурга», «Аргументы и события», «Солидарность», «Деловая Панорама», «Дороги Северо-Запада», «Секретные материалы XX века» молодёжным журналом «Трамплин» и газетой «Монрепо» (г. Выборг). Был редактором и автором материалов газеты «Московская застава».

В апреле-сентябре 2002 года и в 2004 году сотрудничал с газетой «Метро» — в качестве копирайтера, а затем — заместителя главного редактора. В период 2002—2004 год гг. — сотрудник корпорации «Кросс-Медиа». Прошел путь от копирайтера до шеф-редактора газеты «Деловая панорама», исполнял обязанности главного редактора газеты «Пресс-регион» и журнала «Твой адвокат».

В 2004—2006 год гг. был зам. главного редактора издательского дома «Действующие лица» при ИТАР-ТАСС, затем — редактором бизнес-приложений газеты «„Московский комсомолец“ в Питере», в 2007 г. стал главным редактором ИД «Бизнес-Комментарий», включавшего в себя журнал Белая полоса, деловой сайт buscomm.ru и новостной портал whitestrip.ru.

Далее занимал ряд руководящих должностей в различных изданиях и структурах, близких к СМИ: осуществлял общее руководство ресурсами ИД «Медиа-ТОП», непосредственно руководил коллективом сайта vkrizis.ru, был вице-президентом Общественной организации «Диалог Евразии», соредактором журнала «ДА», с осени 2011 года и вплоть до закрытия — главным редактором журнала The Chief.

С января 2014 года по декабрь 2016 года — журналист журнала «Индустрия туризма и культуры», редактор электронного журнала «ТурПрессКлуб». В настоящий момент - обозреватель газеты "Деловой Петербург".

Государственная гражданская служба 
В 2008—2009 годы — ведущий специалист Управления информации — пресс-службы Администрации губернатора Санкт-Петербурга, спичрайтер губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.

PR 
В 2007-2009 гг. вице-президент по связям с общественностью общественной организации "Санкт-Петербургское общество по защите прав потребителей". С 2008 года — руководитель неформального интернет-объединения «Группа блогеров Сергея Кормилицына». В 2011-2014 гг. - директор отдела интернет-проектов компании Fox Media Group pr & communications agency. В 2014-2020 гг. — генеральный директор компании ООО «ЦУП — Центр Управления Проектами». С 2021 г. исполнительный директор коммуникационного агентства Glory Story. Руководитель ряда PR-проектов в Глобальной сети, ведущий специалист Санкт-Петербурга в области астротурфинга и защиты репутации в глобальной информационной сети Интернет. Блогер.

Общественная деятельность 
 В 2006—2019 годах — член Гильдии туристской журналистики Общероссийской организации работников СМИ Медиасоюз
 В 2009—2012 годах — член Президиума общественной организации «Национальная академия туризма».
 В 2013—2020 годах — пресс-секретарь Общероссийского общественного движения «Солдатские отцы».
 В ходе предвыборной кампании лета 2019 года — пресс-секретарь Штаба общественной поддержки кандидата в Губернаторы Санкт-Петербурга А. Д. Беглова.
С 2021 г. - член общероссийской общественной организации "Боевое братство".

Отзывы 
По мнению руководителя Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований, кандидата исторических наук и доктора философских наук, профессора кафедры политической психологии СПбГУ А. Л. Вассоевич: Сергей Кормилицын сегодня является одним из лучших знатоков истории Германии первой половины XX-го века, он автор пяти книг, две из них уже переведены на болгарский язык, что свидетельствует о начинающемся международном признании его работ

Книги, переиздания, переводы на иностранные языки 
На текущий момент Сергей Кормилицын издал 7 научных, научно-популярных и публицистических книг, часть из них выдержала уже второе переиздание, две — изданы за пределами России:

 
 
  (Переиздание: 
 
 
  (Переиздана на болгарском языке: Поетът срещу художника НСМ-Медиа, София, 2009)
  (Переиздана на болгарском языке: Черният орден SS НСМ-Медиа, София, 2009)
Кормилицын С. В. Банки Санкт-Петербурга. Связь времен. - СПб.: Арт-Профит, 2008. — 96 с. — 1500 экз.

Телевидение и радио 
На протяжении ряда лет — участник и соведущий Санкт-Петербургского «Исторического радио-клуба».

Выступал в качестве эксперта в историческо-публицистических фильмах Телекомпании «Мир»
 Мифы и правда о Второй Мировой (серия 1, серия 2, серия 3)
 Дух победы
 Мистика войны
 Операция «Джеронимо»
 Хватательный рефлекс
 Кадры для партии
 Профессионалы великой победы
 Сталин и Гитлер. Поэт против художника
 Звезда и смерть Бенито Муссолини
 Тайные ступени власти
 Молчание Валькирии
 Проблемный пакт
 Четвертый Рейх
 За кулисами Нюрнберга
В том же качестве принимал участие в телепередачах телеканала «100ТВ», фильмах телеканала «Звезда», Первого канала, в передачах "Телеклуба «Буквоед» на канале «ВОТ»

Примечания

Ссылки 
 Блог Сергея Кормилицына
 Вебинары Сергея Кормилицына
 Страница Сергея Кормилицына на сайте Стихи.ру

Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Журналисты Санкт-Петербурга
Историки фашизма
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета